Comté de Beaufort peut faire référence à :
Le comté de Beaufort, un ancien fief en France attribué aux seigneurs de Beaufort dans la province de Champagne,

Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Beaufort (Beaufort County) :
 comté de Beaufort en Caroline du Nord,
 comté de Beaufort en Caroline du Sud,